dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Młynek, un village ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Młynek, un village du powiat de Koło ;
 Młynek, un village du powiat de Konin ;

dans la voïvodie de Łódź
 Młynek, un village du powiat d'Opoczno ;
 Młynek, un village du powiat de Radomsko ;
 Młynek, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki ;

dans la voïvodie d'Opole
 Młynek, un village ;

dans la voïvodie de Poméranie
 Młynek, un village du powiat de Chojnice ;
 Młynek, un village du powiat de Kartuzy ;

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Młynek, un village du powiat de Pińczów ;
 Młynek, un village du powiat de Starachowice ;

dans la voïvodie de Silésie
 Młynek, un village.

Patronyme 

 Klaus Mlynek (1936-), un archiviste universitaire et historien allemand.

Voir aussi 
 Piaski-Młynek, une localité polonaise de la gmina de Lututó dans le powiat de Wieruszów en voïvodie de Łódź.
 Młynek Nieświński, une localité polonaise de la gmina et du powiat de Końskie en voïvodie de Sainte-Croix